Bülach (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich.
Bülach (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.